Звиняче (Гороховский район) — село на Украине, находится в Гороховском районе Волынской области.
 Звиняче (Житомирская область) — посёлок, входит в Ружинский район Житомирской области Украины.